Деревянное — название населённых пунктов:

Россия 
 Деревянное — село в Прионежском районе Республики Карелия.

Украина 
 Деревянное — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Деревянное — село Ровненского района Ровненской области.